Les Valls de Segó, comarca històrica del País Valencià, integrada en la comarca del Camp de Morvedre 
 Mancomunitat de les Valls, mancomunitat de municipis del nord-est de la comarca valenciana del Camp de Morvedre
 Valls de la Marina Alta, consorci turístic valencià dona al conjunt de valls de l'interior de la Marina Alta
 Estació de les Valls, estació de la línia C-6 de la xarxa de Rodalies Renfe de València
Entitats de població
 Les Valls de Valira, municipi de la comarca de l'Alt Urgell
 Les Valls de Torroella, poble del nord-est del municipi de Sant Mateu de Bages
 Ciutat Jardí - Les Valls, barri residencial situat als afores de la ciutat de Lleida
 Les Valls d'Aguilar, municipi de la comarca de l'Alt Urgell
 Les Valls (Teià), part del municipi de Teià
Orografia
 Les Valls Seques, extensa zona no glaçada de l'Antàrtida
 Rasa de les Valls (Cardener), afluent del Cardener
 Barranc de les Valls (Isona), barranc del terme municipal d'Isona i Conca Dellà
 Serra de les Valls, serra situada al municipi de Biosca (Segarra)
 Les Valls (Aramunt), paratge de muntanya del terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Les Valls (Torà), indret del terme municipal de Torà
 Les Valls de Morvedre